Adolf Seebaß ist der Name folgender Personen:

* Adolf Seebaß (Turner) (1890–1964), deutscher Turner
 Adolf Seebaß (Antiquar) (1899–1994), deutscher Schriftsteller und Übersetzer, Antiquar